Barbas bezeichnet:

 Barbas, eine Gemeinde in Frankreich

Barbas ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Barbas (1964–2014), US-amerikanischer Chemiker und Molekularbiologe
 Juan Barbas (* 1959), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Barba